Debats bzw. Débats steht für:

 Castillon-Debats, eine französische Gemeinde im Département Gers
 Débats-Rivière-d’Orpra, französische Gemeinde im Département Loire

Siehe auch:

 Débat (Begriffsklärung)
 Debaets